Хлеборобное сельское поселение — муниципальное образование в Целинском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — село Хлеборобное.

Административное устройство 
В состав Хлеборобного сельского поселения входят:
 село Хлеборобное(934чел.)
 хутор Васильевка
 хутор Ивановка
 хутор Новая Жизнь
 хутор Одинцовка
 хутор Петровка
 хутор Родионовка
 хутор Тамбовка
 село Хлебодарное(557чел.)

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Целинского района